Alexandra Park hace referencia a:

 Alexandra Park (actriz)
 Alexandra Park (Suffolk), Inglaterra
 Alexandra Park (Wiltshire), Inglaterra